Mariestad har flera betydelser:

 Mariestads kommun – en kommun i Västra Götalands län 1971–
 Mariestad – en tätort i Västergötland och centralort i Mariestads kommun
 Mariestads stad – en tidigare kommun i Skaraborgs län 1583–1970
 Mariestads församling – en församling i Vadsbo kontrakt i Skara stift
 Mariestads domkyrka – en församlingskyrka i Mariestads församling
 Mariestads distrikt – ett distrikt i Mariestads kommun och Västra Götalands län 2016–
 Mariestads bryggeri – ett bryggeri i Mariestad 1848–1972
 Mariestad (öl) – en ölsort

Sportklubbar
 Mariestad BoIS
 Mariestad BK
 Mariestads FK
 Mariestads GK